Berkant est un prénom d'origine turque signifiant « promesse solide » ou « l'homme de parole ».

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom turc
Prénom masculin